De Amerikaanse staat Texas is onderverdeeld in 254 county's en is daarmee de staat met veruit de meeste county's: